Генри Уилсон Аллен (; 12 сентября 1912 — 26 октября 1991) — американский писатель и сценарист. Романы в жанре вестерна публиковал под псевдонимами Уилл Генри () и Клей Фишер (), а в титрах к фильмам упоминался как Хек Аллен () и Генри Аллен ().

Биография 
Генри Аллен родился в Канзас-Сити (Миссури). Работал конюхом, продавцом, старателем. В 1937 году стал сценаристом в анимационном подразделении студии «Metro-Goldwyn-Mayer», долго сотрудничал с режиссёром-мультипликатором Тэксом Эвери.

В 1952 году Аллен опубликовал первый роман в жанре вестерн. Опубликовал более пятидесяти романов, восемь из которых были экранизированы. Большинство романов опубликованы под псевдонимами Уилл Генри и Клей Фишер. Аллен был пятикратным победителем премии Spur Award за лучший вестерн.

Умер от пневмонии в  (Лос-Анджелес, Калифорния).

Книги 
 1952 — No Survivors
 1952 — Красный буран / Red Blizzard
 1952 — War Bonnet
 1952 — Santa Fe Passage
 1954 — Death of a Legend
 1954 — The Tall Men
 1954 — Yellow Hair
 1955 — Who Rides with Wyatt
 1955 — Red Brother and White
 1955 — The Big Pasture
 1955 — To Follow a Flag
 1955 — The Brass Command
 1956 — The Fourth Horseman
 1956 — The North Star
 1956 — The Blue Mustang
 1957 — The Texas Rangers
 1958 — Dull Knife
 1959 — Yellowstone Kelly
 1960 — The Seven Men at Mimbres Springs
 1960 — River of Decision
 1961 — Nino
 1961 — Return of the Tall Man
 1962 — The Feleen Brand
 1962 — From Where the Sun Now Stands
 1963 — Золото Маккенны / Mackenna’s Gold
 1963 — Journey to Shiloh
 1964 — Valley of the Bear
 1964 — The Legend of Apache Kid
 1965 — In the Land of the Mandans
 1965 — The Pitchfork Patrol
 1966 — The Gates of the Mountains
 1967 — The Last Warpath
 1968 — Sons of the Western Frontier
 1968 — Genesis five
 1968 — One More River to Cross
 1968 — Custer’s Last Stand: The Story of the Battle of the Little Big Horn
 1969 — Outlaws and Legends
 1969 — Alias Butch Cassidy
 1970 — Maheo’s Children: The Legend of Little Dried River
 1972 — Starbuck
 1972 — Outcasts of Canyon Creek
 1973 — Chiricahua
 1973 — The Apache Kid
 1974 — The Raiders
 1974 — The Bear Paw Horses
 1974 — Crossing
 1974 — Apache Ransom
 1975 — Sex and Pain
 1976 — I Tom Horn
 1976 — From Where the Twilight Zone
 1976 — Black Apache
 1978 — Summer of the Gun
 1983 — The Squaw Killers
 1983 — Seven Legends West
 1984 — The Ballad of Billy Bonney
 1988 — Day Fort Larking Fell
 1989 — Reckoning at Yankee Flat
 1991 — Pillars of the Sky
 1992 — Frontier Fury
 1996 — San Juan Hill
 1996 — Jesse James: Death of a Legend
 1996 — The Crossing
 1999 — The Hunting of Tom Horn
 1999 — Custer
 2002 — The Legend of Sotoju Mountain
 2003 — Winter Shadows
 2003 — The Legend of the Mountain
 2004 — The Hunkpapa Scout
 2006 — Medicine Road
 2006 — Black Apache
 2007 — Summer of the Drums
 2007 — The Pitchfork Patrol
 2007 — Blind Canon)

Фильмография

Мультфильмы 
 1942 — Wild Honey
 1944 — Screwball Squirrel
 1944 — Happy-Go-Nutty
 1944 — Big Heel-Watha
 1945 — The Screwy Truant
 1945 — Jerky Turkey
 1945 — The Shooting of Dan McGoo
 1945 — Swing Shift Cinderella
 1945 — Wild and Woolfy
 1946 — Lonesome Lenny
 1946 — The Hick Chick
 1946 — Northwest Hounded Police
 1946 — Henpecked Hoboes
 1947 — Hound Hunters
 1947 — Red Hot Rangers
 1947 — Uncle Tom’s Cabaña
 1947 — Slap Happy Lion
 1947 — Очень большая канарейка / King-Size Canary
 1948 — What Price Fleadom
 1948 — Half-Pint Pygmy
 1948 — Wet Blanket Policy
 1948 — Dog Tax Dodgers
 1948 — Кошка, которая ненавидела людей / The Cat That Hated People
 1948 — Wild and Woody!
 1949 — Scrappy Birthday
 1949 — Drooler’s Delight
 1951 — Puny Express
 1951 — Sleep Happy
 1951 — Slingshot 6-7/8
 1952 — Колыбельная для медведя / Rock-a-Bye Bear
 1952 — Caballero Droopy
 1952 — Busybody Bear
 1953 — Barney’s Hungry Cousin
 1953 — Cobs and Robbers
 1953 — Little Johnny Jet
 1953 — Heir Bear
 1953 — Телевидение завтрашнего дня / T.V. of Tomorrow
 1953 — Wee-Willie Wildcat
 1953 — Half-Pint Palomino
 1953 — Три щенка / The Three Little Pups, The
 1954 — Drag-A-Long Droopy
 1954 — The Impossible Possum
 1954 — Billy Boy
 1954 — Sleepy-Time Squirrel
 1954 — Homesteader Droopy
 1954 — Bird-Brain Bird Dog
 1954 — Ферма завтрашнего дня / Farm of Tomorrow
 1954 — The Flea Circus
 1954 — Друппи из диксиленда / Dixieland Droopy
 1955 — Field and Scream
 1955 — The First Bad Man
 1955 — Сержант Друпи / Deputy Droopy
 1955 — Cellbound
 1965 — Том и Джерри / Tom and Jerry

Художественные фильмы 
 1955 — Santa Fe Passage
 1955 — Крутые ребята / The Tall Men
 1956 — Pillars of the Sky
 1959 — Yellowstone Kelly
 1968 — Путешествие в Шилох / Journey to Shiloh
 1969 — Золото Маккенны / Mackenna’s Gold
 1969 — Юный-юный Билли / Young Billy Young
 1991 — Into the Badlands
 1996 — Северная звезда / North Star

Примечания

Ссылки 
 
 Некролог в «Нью-Йорк Таймс» 

Авторы вестернов
Умершие от пневмонии
Авторы приключенческой литературы
Писатели-индеанисты
Сценаристы анимации